Pantli ist:
 eine Appenzeller Rohwurstspezialität, siehe Appenzeller Pantli
 eine Schaffhauser Arbeitersiedlung mit Selbstversorgung aus der Pionierzeit des schweizerischen sozialen Wohnungsbaus, siehe Pantli (Siedlung)